Die Fortuna liga 2021/22 (nach dem Sponsor, dem Sportwetten-Anbieter Fortuna) war die 35. Spielzeit der höchsten Spielklasse im Fußball der Slowakei und die 29. Spielzeit seit 1993. Sie wurde am 23. Juli 2021 eröffnet und endete am 27. Mai 2022.

Meister wurde Titelverteidiger ŠK Slovan Bratislava.

Modus 
In der ersten Saisonrunde spielten die 12 Vereine um die Platzierungen, deren Ergebnis in der zweiten Saisonhälfte die Grundlage für eine Aufteilung der Mannschaften auf zwei Gruppen zu je sechs Teams darstellt. Die sechs bestplatzierten Vereine erreichten die Meisterschaftsrunde, die Teams auf den Plätzen sieben bis zwölf spielten gegen den Abstieg. In den einzelnen Gruppen wurde die jeweils erreichte Punktzahl aus den 22 Spielen der Vorrunde übertragen.

Mannschaften

Erste Runde

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der mittleren Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.

Meisterschaftsrunde 
Die Werte aus der ersten Runde wurden mit in die Platzierungsrunden genommen.

Abstiegsrunde 
Die Werte aus der ersten Runde wurden mit in die Platzierungsrunden genommen.

UEFA-Conference-League-Playoff 
Die drei schlechtesten Teams der Meister- sowie das beste Team der Abstiegsrunde konkurrieren um einen weiteren Startplatz in der 1. Qualifikationsrunde zur UEFA Europa Conference League 2022/23. Die Spiele werden am 24. sowie am 27. Mai 2022 ausgetragen.
Ursprünglich sollte der fünftplatzierte ŠKF Sereď antreten, jedoch erhielt der Verein keine Lizenz und muss zwangsabsteigen. Statt Sereď trat daher der MFK Tatran Liptovský Mikuláš, zweitplatzierter der Abstiegsrunde, an.
 Halbfinale

|}

 Finale

|}

Torschützenliste

Weblinks 
 Offizielle Website der Liga

Einzelnachweise 

2021 22
Fußballsaison 2021/22